Przełaz – grupa skał w rezerwacie przyrody Zimny Dół
 Przełaz – skała w grupie Słonecznych Skał na Wyżynie Olsztyńskiej
 Przełaz – skała w grupie Skał w Pomorzanach w Olkuszu
 Przełaz – skała w Okienniku Wielkim w Skarżycach
 Przełaz – wzgórze w Dolinie Zuberskiej w słowackich Tatrach Zachodnich